Арвид Фредерик Эдман (; 18 октября 1850, Карлстад — 15 июля 1914, Стокгольм) — шведский оперный певец (тенор). Член Шведской музыкальной академии (с 1897). Придворный певец (1906).

Биография 
Вокалу учился у Ф. Арльберга, Ю. Гюнтера и И. Хальстрёма в Стокгольме. Брал уроки у Ж.- Ж. Массе.

В 1873 году дебютировал на сцене шведской Королевской оперы (Стокгольм) в «Волшебной флейте» Моцарта в роли Тамино; в 1875—1887 и 1899—1911 годах — ведущий солист этого театра; в 1887—1889 годах пел в Королевском театре Дании (Копенгаген).

Чистый, светлый, гибкий, почти колоратурный в верхнем регистре голос А. Эдмана, проникновенность и задушевность исполнения определили его успех: в лирических партиях французских и итальянских опер: Ромео, Фауст («Ромео и Джульетта» и «Фауст», оперы Гуно), Джеральд («Лакме» Делиба), «Отелло» и Альфредо («Травиата» Верди), Дона Хосе в «Кармен» Бизе и др.

Похоронен в Стокгольме на кладбище Норра бегравнингсплатсен.

Литература 
 Театральная энциклопедия. Том 5 / Глав. ред. П. А. Марков — М.: Советская энциклопедия, 1967.

Примечания

Ссылки 
 Arvid Ödmann

Оперные певцы и певицы Швеции
Теноры Швеции
Придворные певцы
Члены Шведской королевской музыкальной академии
Похороненные на кладбище Норра бегравнингсплатсен